Hudsonbaai, Engels Hudson Bay, grote binnenzee in Canada.
 Hudson Bay (plaats), plaats in de Canadese provincie Saskatchewan.
 Hudson's Bay Company, een van de oudste bedrijven van Canada, nu een winkelketen.
 Hudson Bay (Walibi Holland), schommelschip in pretpark Walibi Holland.